Araracuara – region w Kolumbii
 Araracuara – lotnisko w Kolumbii
 Araracuara – rodzaj roślin z rodziny szakłakowatych (endemiczny dla Kolumbii)